Брајант има више значења:
 Брајант (Вашингтон)
 Брајант (Јужна Дакота)
 Брајант (Арканзас)
 Брајант (Илиноис)
 Брајант (Индијана)